Теджас может означать:

 Tejas — индийский истребитель.
 Tejas — музыкальный альбом.